O Baschet Club Municipal Universitatea Pitești é um clube profissional de basquetebol sediado na cidade de Piteşti, Argeș, Romênia que atualmente disputa a Liga Națională. Foi fundado em 2000 e manda seus jogos no Pavilhão Trivale que possui capacidade de 2.000 espectadores.

Temporada por Temporada 

fonte:eurobasket.com

Títulos 
Liga Națională

 Campeão (1):1999-00
 Finalista(1): 2006-07

Copa da Romênia

 Campeão (1): 2011-12

Supercopa da Romênia

 Campeão (1): 2012-13

Ligações externas 

 Sítio oficial
 BCM Pitești no frbaschet.ro

Clubes esportivos fundados em 2000
Equipes de basquetebol da Romênia